Krasnosillja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Krasnoselje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka, siehe Krasnosillja (Oleksandriwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna, siehe Krasnosillja (Koselschtschyna)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Krasnosillja (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Krasnosillja (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschyhyryn, siehe Krasnosillja (Tschyhyryn)